Стари град може да се отнася за:
 Стария град – старото историческо място на даден град
 градска община (с района на Стария град):
 Стари град - в Град Белград, Сърбия
 Стари град - в Град Крагуевац, Сърбия
 Стари град - в Сараево, Босна и Херцеговина
 Стари град - крепост край Ужице, Сърбия
 Стари град - град на остров Хвар (Далмация), Хърватия
 Стари град - село в община Чашка, Северна Македония